Het Koemuks (къумукъ тил, qumuq til) is een Turkse taal, die gesproken wordt in de Russische deelrepubliek Dagestan.

Verspreiding
Het Koemuks is een van de 14 ambtstalen van de Russische deelrepubliek Dagestan. De taal wordt voornamelijk gesproken in het oosten van Dagestan aan de Kaspische Zee, maar er zijn ook kleinere gemeenschappen in Ingoesjetië, Noord-Ossetië en Tsjetsjenië. Daarnaast wonen er ook Koemukse migranten in veel andere gebieden van Rusland. De grootste migrantengemeenschap bevindt zich in de oblast Tjoemen in West-Siberië. Tot de jaren 20 gold het Koemuks als lingua franca in het noordoosten van de Kaukasus.

Klankleer

Schrift
Sinds 1937 wordt het Koemuks geschreven in het cyrillisch, ter vervanging van het Latijnse alfabet dat sinds 1927 in gebruik was. Daarvoor werd het Arabisch alfabet gebruikt.

Turkse taal